OK K.O.! Po prostu walcz (, znany również po prostu jako OK K.O.!, od 2017) – amerykański serial animowany stworzony przez Iana Jones-Quarteya oraz wyprodukowany przez wytwórnię Cartoon Network Studios, bazowany na podstawie krótkometrażowego pilotu Lakewood Plaza Turbo z 2013 roku.

Premiera odcinków krótkometrażowych odbyła się w Stanach Zjednoczonych 4 lutego 2016 na amerykańskim Cartoon Network. Dnia 9 marca 2017 po czterech latach od premiery krótkometrażowego pilotu, stacja Cartoon Network potwierdziła, że powstanie serial animowany., a jego premiera odbyła się 1 sierpnia 2017 na tym samym kanale. W Polsce premiera odbyła się 9 października 2017 na antenie Cartoon Network w formie krótkometrażówek, natomiast regularna emisja serialu rozpoczęła się 6 listopada 2017 na tym samym kanale.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w Lakewood Plaza – miasteczku zamieszkiwanym przez chłopca o imieniu K.O. oraz innych superbohaterów. Główny bohater marzy o tym, aby stać się najlepszym herosem na świecie tak jak inni w Lakewood Plaza Turbo i każdego dnia stara się rozwijać swoje nowe nabyte umiejętności. Razem ze swoimi przyjaciółmi – Enid i Radem mają za zadanie pokonać złego Lorda Boxmana, który przepełniony jest nienawiścią i chęcią zniszczenia rywalizującego z nim sklepu.

Bohaterowie

Pozytywni 
 K.O. – główny bohater kreskówki, syn Carol oraz nowy pracownik w sklepie spożywczym „Gar's Bodega” prowadzonym przez pana Gara. Jest optymistyczny, lojalny i chętny do pomocy każdemu. Pragnie zostać najlepszym herosem na świecie, a także rozwijać swoje nowe umiejętności.
 Enid – nastoletnia dziewczyna pracująca w Lakewood Plaza Turbo oraz przyjaciółka K.O.. Jest wysoką i szczupłą nastolatką.
 Rad – pracownik w sklepie Lakewood Plaza Turbo razem z K.O. i Enid. Jest wysoki i dobrze zbudowany. Stara się pokazać, że jest fajny i chwali się swoimi mocami, a także oczekuje komplementów, które dodają mu pewności siebie.
 Pan Gar – szef sklepu spożywczego „Gar's Bodega” oraz właściciel całego centrum Lakewood Plaza Turbo. Jest wysoki i posiada bardzo umięśnione ciało. Zawsze chodzi bez koszulki, mając na sobie tylko różowy krawat, szare spodnie i czarne buty. Jego oczy zwykle zasłaniają okulary przeciwsłoneczne.
 Carol – matka K.O. oraz właścicielka Fitness Dojo w mieście Lakewood Plaza. Jest bardzo miła i troszczy się o swojego syna, a także wierzy w jego możliwości.

Negatywni 
Lord Boxman – główny wróg K.O., Enid i Rada oraz szef sklepu Boxmore. Jest przepełniony nienawiścią i chęcią zniszczenia rywalizującego z nim sklepu. Nienawidzi przyjaźni oraz szczęścia, gdyż uważa je za "obrzydliwe" i całe swoje życie oddaje złu.
Darrell – robot stworzony przez Lorda Boxmana, który jest jego lojalnym pracownikiem. Nienawidzi wszystkich bohaterów w Lakewood Plaza Turbo, w tym K.O., Enid oraz Rada.
Shannon – robot stworzony przez Lorda Boxmana, która jest jego złotą raczką. Zachowuje się jak nastolatka rozpuszczana przez swojego ojca. Jest egoistyczna i wydaje jej się, że jest lepsza od swojego starszego brata, Darrella.
Raymond – robot stworzony przez Lorda Boxmana. Jest bardzo arogancki oraz egoistyczny. Uważa, że nikt nie jest doskonały jak on, przez co wiele razy nie docenia przeciwników.
Mikayla – robot stworzony przez Lorda Boxmana. Wygląda jak kot i potrafi wypowiedzieć tylko swoje imię. Ogólnie jest uprzejma i miła dla innych. Potajemnie chce stać się człowiekiem oraz uczestniczy w spotkaniach, gdzie wszyscy ubierają się jak ludzie.
Jethro – robot Lorda Boxmana. Jest niski oraz podobnie jak Mikayla potrafi wypowiedzieć tylko jedną kwestię. W jego wypadku "Jestem Jethro". Przez to, że dalej nic nie mówi nie można do końca poznać jego charakteru.

Obsada 
 Courtenay Taylor – K.O. (serial)
 Stephanie Nadolny – K.O. (pilot)
 Ashly Burch – Enid (serial)
 Mena Suvari – Enid (pilot)
 Ian Jones-Quartey –
 Rad
 Darrell
 David Herman – Pan Gar
 Kate Flannery – Carol
 Jim Cummings – Lord Boxman
 Kari Wahlgren – Shannon

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria:
 Artur Tyszkiewicz (odc. 1, 3, 9, 15-18, 20-23, 25-35, 38-63, 71-73, 75-111),
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska (odc. 2, 4-5, 8, 11-12, S01-S12),
 Artur Kaczmarski (odc. 64-70, 74)
Dialogi polskie: Marta Robaczewska
Teksty piosenek:
 Tomasz Robaczewski (czołówka, tyłówka; odc. 8, 12, 16-18, 27, 30, 32-33, 35-36, 40, 43, 48, 51, 72, 78-80, 84),
 Marta Robaczewska (czołówka, tyłówka; odc. 8, 12, 16-18, 27, 30, 32-33, 43, 56),
 Hanna Malarowska (odc. 61, 66)
Kierownictwo muzyczne:
 Piotr Gogol (czołówka, tyłówka; odc. 8, 12, 16-18, 27, 30, 32-33, 35-36, 40, 43, 48, 51, 56, 61, 66),
 Juliusz Kamil (odc. 12),
 Piotr Zygo (odc. 72, 78-80, 84)
Dźwięk: 
 Łukasz Fober,
 Adam Łonicki,
 Mateusz Michniewicz,
 Sergio Pinilla Vásquez,
 Elżbieta Pruśniewska,
 Mikołaj Urbański,
 Damian Zubczyński,
 Piotr Zygo
W wersji polskiej udział wzięli:
 Maciej Dybowski –
 Kaio „K.O.” Kincaid,
 Turbo Kaio „T.K.O.” Kincaid (odc. 25-26, 33, 44, 52-53, 63, 90-91, 94, 107-110),
 budzik T.K.O. (odc. 63),
 Metalowy K.O. (odc. 101)
 Milena Suszyńska-Dziuba – Enid Mettle
 Szymon Mysłakowski – 
 Radicles „Rad” X,
 Słońce (odc. 12)
 Jacek Król – Eugene „Gar” Garcia / El Mucha
 Izabella Bukowska-Chądzyńska –
 Carol Kincaid / Srebrna Iskra,
 Raven (odc. 71)
 Waldemar Barwiński – 
 Lord Boxman,
 Boxman Jr. (odc. 52-53)
 Klaudia Kuchtyk – 
 Dendy,
 Trufle (odc. 50),
 Phantasma (odc. 72)
W pozostałych rolach:
 Przemysław Stippa – 
 Darrell,
 Bdak (odc. 1, 12, 14, 19-20, 63, 89, 111),
 Gary (odc. 9),
 kasjer (odc. 12),
 Crudde (odc. 38),
 Pterodaktyl (odc. 47),
 Rex Th' Bunny (odc. 60),
 Jack Szalony (odc. 81)
 Monika Pikuła – 
 Shannon,
 Peej (odc. 15),
 dziecko kaktus (odc. 17),
 Księżniczka Koala (odc. 68),
 Winnie (odc. 72),
 Combo Breaker (odc. 80)
 Sebastian Cybulski – 
 Brokuł (odc. S09, 2, 6, 12, 21-22, 36, 56, 60, 88, 90-91),
 Nick Żołnierz (Nick Army) (odc. 1, 3, 14, 56-57),
 Fish Dude (odc. 9, 51),
 Szalony Sam (odc. 45),
 Delfin (odc. 47),
 Flurry (odc. 51),
 Johnny (odc. 81),
 gość od puszki (odc. 84)
 Janusz Wituch – 
 Spiker (odc. S09, 6, 29, 43, 49, 77),
 Pan Logiczny (odc. 3, 6, 12, 46, 90-91),
 automat z kartami mocy (odc. 29),
 drużynowy (odc. 80),
 statek Lisiego Ogonu (odc. 90-91)
 Maksymilian Bogumił – Profesor Jadowity (odc. S12)
 Łukasz Węgrzynowski – 
 Raymond (odc. S12, 7, 22, 27, 32, 34, 36, 43, 52-53, 55-56, 59-60, 79, 82, 87-88, 93, 109-111),
 Ernesto (odc. 2, 27, 46-47, 59, 61, 79-80, 86, 89),
 Gerald Plakietka (odc. 12, 43, 58),
 reżyser (odc. 14, 20),
 fan Rada (odc. 20),
 Brodacz (odc. 21),
 Pavel, tata Dendy (odc. 29),
 Doktor Greyman (odc. 35, 40, 67-70, 74, 84, 95),
 nauczyciel aktorstwa (odc. 43)
 Monika Wierzbicka –
 Fink (odc. S12, 18, 41-42, 78-79, 89, 96-97, 102, 104, 107, 109-110),
 Pani Kwant / Pani Złośliwa (odc. S12),
 Vormulax (odc. S12, 17, 36, 41, 65, 93),
 Gladys (odc. 1),
 Mega Footballowy Bobas (odc. 1),
 Kartofcia (odc. 2, 6),
 Gregg (odc. 3),
 Plazamo (odc. 16),
 Bobo (odc. 44),
 urządzenie (odc. 63),
 Panna Pastel (odc. 68),
 Tanis (odc. 72),
 telefon K.O. (odc. 77),
 Samotny Bohater (odc. 77),
 Waleczna Trudy (odc. 85)
 Monika Węgiel-Jarocińska – 
 Waleczna Judy (odc. 1, 75, 85),
 Gladys (odc. 3, 17),
 Dynamite Watkins (odc. 6, 36, 43, 49, 52-53, 87, 93, 109-110),
 Panna Mumia (odc. 6, 9, 75, 90-91),
 Lisi Ogon (odc. 35, 40, 62, 67-69, 74-75, 84, 90-91),
 Elsa Frankenstein (odc. 72)
 Bożena Furczyk – 
 Gertie (odc. 1, 12, 24, 75),
 automat z kartami mocy (odc. 6),
 pani Klawiusz (odc. 15),
 Gladys (jedna kwestia w odc. 17),
 Elodie (odc. 23, 68-70, 74, 90-91, 95),
 Pepelina, mama Dendy (odc. 29),
 Zielona Waga (odc. 39),
 Pani Kwant / Pani Złośliwa (odc. 44, 61),
 Kongresmenka (odc. 48, 78),
 Trufle (odc. 50),
 czołg Czerwonej (odc. 51),
 komputer (odc. 57),
 Biki (odc. 69),
 Sibella (odc. 72),
 Narratorka „Wesołej gromadki” (odc. 79)
 Mateusz Kwiecień –
 Brandon (odc. 1-3, 5-6, 17, 20-22, 25, 34, 36, 45, 48, 54, 58, 65-66, 73, 82-83, 85, 88, 90-92),
 Joff (odc. 3, 6, 21, 56-57),
 Galgarion (odc. 30),
 TV (odc. 35),
 Borys Mettle (odc. 38),
 Wistful Pete (odc. 66),
 Jethro 2 (odc. 83),
 Jeż Sonic (odc. 101)
 Bartosz Martyna – Realnie Magiczny Szkielet (odc. 1, 6)
 Przemysław Niedzielski – 
 Neil (odc. 2, 14, 48, 80),
 Laserblast (odc. 35, 40),
 pan Ramek (odc. 45)
 Mateusz Narloch – Realnie Magiczny Szkielet (odc. 2)
 Kamil Pruban – 
 Realnie Magiczny Szkielet (odc. 3, 17, 20, 22, 26, 34, 36, 45, 48, 73, 86, 88, 90-91),
 Calendar Shop Tiger (odc. 12),
 Strażnik 2 (odc. 51),
 Sparko (odc. 67, 69-70, 74),
 Jake (odc. 71),
 Księżyc (odc. 72),
 Dyrektor Mikołaj (odc. 75),
 Prezydent Wszechświata (odc. 84),
 Kantalupa (odc. 84)
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 Czerwona Akcja (odc. 3, 6, 33, 39, 43, 51, 64, 90-91, 106, 111),
 Mega Footballowy Bobas (odc. 12, 23, 28, 36, 69),
 Nieśmiały Ninja (odc. 17),
 Barista Pies (odc. 45, 88)
 Panna Mumia (odc. 56),
 Holo-Jane (odc. 60)
 Agata Pruchniewska – 
 Pestka (odc. 3, 6, 12, 20, 22, 36, 45, 49, 65, 82, 90-91, 93),
 Carla (odc. 29, 65),
 Czarna Strategia (odc. 39),
 Genesis (odc. 44, 61, 101)
 Jakub Wieczorek – 
 Jethro (odc. 5, 27, 34, 46, 52-53, 59, 80, 83),
 Kameleon Sr. (odc. 10),
 Mięśniak (odc. 12, 23),
 Joe Kubas (odc. 14, 75),
 Laserblast (odc. 17),
 Kupidyn (odc. 23),
 Słońce (odc. 30, 41, 55, 86),
 Oparobot (odc. 35, 40),
 Spanky (odc. 38, 72),
 Billiam Milliam (odc. 41, 111),
 Demon Byk (Wielki Byczy Demon) (odc. 41, 54),
 Gil Ferris (odc. 48),
 Twardy Ser (odc. 49),
 Strażnik 1 (odc. 51),
 Dyrektor Mikołaj (odc. 61),
 Szalony Sam (odc. 66),
 Chip Demolka (odc. 67, 70, 74, 95),
 Czteroręki (odc. 71),
 Mechapaszcza (odc. 75),
 Warlock (odc. 87),
 Smok (odc. 92)
 Tomasz Steciuk – 
 Udawacz (odc. 9),
 Klawiusz (odc. 15),
 Deskorolka (odc. 16)
 Kinga Suchan – 
 Kartofcia (odc. 10, 22-23, 28, 34, 36, 54, 56, 65, 82, 93),
 Ginger (odc. 3-4, 12, 17, 24),
 Tumbles (odc. 15),
 mini Kieł (odc. 28, 50),
 Rippy Roo (odc. 35, 40, 84, 98),
 Żółta Technika (odc. 39, 64),
 Nanini (odc. 44, 61, 81, 101),
 Demon Queenie (odc. 68),
 Foxy (odc. 102)
 Adam Bauman –
 Brodacz (odc. 10, 13, 21, 50, 75),
 Strike (odc. 71),
 Prezydent Wszechświata (odc. 109-110),
 Wally Biały (odc. 111)
 Bartosz Wesołowski – 
 Kameleon Jr. (odc. 10, 12, 47),
 Heroic Guy (odc. 14),
 Frat Boy 1 (odc. 15),
 Puszek Staruszek (odc. 16, 22, 28, 45-46, 48-49, 56, 86, 88, 90-91),
 Profesor Jadowity (odc. 18, 41-42, 78-79, 89, 96-97, 102, 104, 107, 109-110),
 Tata 1 w serialu „Pięciu tatuśków” (odc. 35),
 Fish Dude (odc. 48),
 kelner (odc. 56),
 dron z P.U.N.K.T.u (odc. 67),
 kierowca autobusu z P.U.N.K.T.u (odc. 67),
 Zakapturzony Jadowity (odc. 107-110)
 Marek Robaczewski – 
 Wally Biały (odc. 11, 76),
 Barista Pies (odc. 14),
 król (odc. 84)
 Mikołaj Klimek – Bell Beefer (odc. 12, 23)
 Maciej Falana – Spokot (odc. 15)
 Karol Wróblewski – Sukulentus (odc. 17, 109-110)
 Agnieszka Fajlhauer –
 kobieta z ekipy (odc. 20),
 Elodie (odc. 21),
 Krissa, przewodniczka (odc. 29)
 Kamil Kula –
 Tajemnicza Postać (odc. 25-26, 31, 63, 96),
 pan Cardsley III (odc. 29)
 Brygida Turowska – 
 Cosma (odc. 27, 41, 52-53, 78, 100),
 Mikayla (odc. 28, 55),
 niebieskie stworzenie (odc. 30),
 Doktor Zaraza (odc. 34),
 Teodozja X (odc. 38, 99),
 Niebieska Moc (odc. 39, 64),
 uczeń (odc. 44),
 Mama Trufla (odc. 50),
 Profesor Słoneczko (odc. 67-70),
 Pomarańczowa Wkrętka (odc. 76)
 Piotr Bajtlik –
 Heros (odc. 30),
 Kwame (odc. 34)
 Zbigniew Suszyński –
 Kapitan Planeta (odc. 34),
 Ofrang X (odc. 38, 51, 99),
 Spiker (odc. 51),
 artysta (odc. 58),
 Chip Demolka (odc. 62-63, 69),
 drony z P.U.N.K.T.u (odc. 70)
 Paweł Ciołkosz – Bernard Mettle (odc. 38, 72)
 Agnieszka Kunikowska – Wilhamena Mettle (odc. 38, 72)
 Agnieszka Kudelska – Granat (odc. 71)
 Antoni Scardina – Ben Tennyson (odc. 71)
 Grzegorz Pawlak – Wujcio Dobra Rada (odc. 71)
 Magdalena Herman-Urbańska – podręczne urządzenie uspokajające (odc. 74)
 Paweł Peterman – Ted Wiking (odc. 92)
 Paulina Śmigielska – Miles „Tails” Prower (odc. 101)
 Damian Kulec – gwary (odc. 64-70, 74)
 Piotr Tołoczko
 Emilia Niedzielak
 Izabela Markiewicz
 Tomasz Olejnik
 Julia Konarska
 Aleksandra Spyra
 Maksymilian Michasiów
 Maria Sobocińska
 Mateusz Łapka
 Ewa Prus
 Hubert Paszkiewicz
 Paulina Sacharczuk-Kajper
 Joanna Kuberska
 Lidia Pronobis
 Mateusz Kmiecik
 Bartosz Bednarski
 Maciej Więckowski
 Weronika Jaskółka
 Józef Grzymała
 Tomasz Jarosz
 Delfina Wilkońska
 Paulina Komenda
 Anna Wodzyńska
 Karol Gajos
 Dominik Szarwacki
 Karolina Kalina-Bulcewicz
i inni

Piosenki śpiewali:
 Artur Bomert (czołówka; odc. 16, 35, 40, 43, 48, 51, 61, 66, 84),
 Piotr Gogol (czołówka; odc. 16, 35, 40, 43, 48),
 Magdalena Tul (tyłówka),
 Monika Pikuła (odc. S12, 18, 32, 80),
 Maciej Dybowski (odc. 8, 12, 17, 33, 43, 48),
 Szymon Mysłakowski (odc. 12, 32, 43, 66, 72),
 Przemysław Stippa (odc. 12, 79),
 Katarzyna Łaska-Kaczanowska (odc. 16),
 Waldemar Barwiński (odc. 27, 78),
 Piotr Bajtlik (odc. 30),
 Przemysław Niedzielski (odc. 35, 40),
 Kinga Suchan (odc. 45),
 Małgorzata Szymańska (odc. 35, 40, 48),
 Monika Węgiel-Jarocińska (odc. 35, 40),
 Łukasz Węgrzynowski (odc. 35, 40, 56, 79),
 Milena Suszyńska-Dziuba (odc. 43, 66),
 Izabella Bukowska-Chądzyńska (odc. 48, 109-110),
 Jacek Król (odc. 48),
 Jakub Wieczorek (odc. 48),
 Monika Wierzbicka (odc. 79)
i inni

Lektor: Janusz Wituch

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Seriale telewizyjne zakończone w 2019